Соревнования по плаванию баттерфляем у женщин на дистанции 100 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 7-8 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 44 спортсменки.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Полуфинал

Финал

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015